Tsongkhapa (1357-1419), fondateur de la branche gelug du bouddhisme tibétain
Institut Lama Tsong Khapa, institut de formation au bouddhisme tibétain situé en Italie